Vitalina est un nom propre ou plus rarement un nom commun qui peut faire référence à :
 Vitalina († 390), ou Vitaline, vierge et peut être martyre à Artonne près de Riom en Auvergne ; sainte des Églises chrétiennes, célébrée le 13 août par les catholiques et le 21 février et/ou le 13 décembre par les orthodoxes. 
 Vitalina, prénom féminin, fêté le 13 août.
 Vitalina, en zoologie, est une espèce d'opossum laineux à oreilles marron, classé comme vulnérable, vivant en Amérique du Sud.

Références